Spôl je lahko:
 biološki spol (ang. sex), moška in ženska identiteta v biološkem smislu;
 družbeni spol (ang. gender), moška, ženska ali druga identiteta v sociološkem smislu;
 slovnični spol, jezikoslovna značilnost samostalniške in pridevniške besede;
 spolnost, dejavnost, izhajajoča iz spolnega nagona.